Beggar's Holiday – commedia musicale del 1946 (musica di Duke Ellington, libretto di John La Touche)

Film
Signora per un giorno (Lady for a Day – titolo di lavorazione Beggar's Holiday) – film del 1933 diretto da Frank Capra
Beggar's Holiday – film del 1934 diretto da Sam Newfield
Beggar's Holiday – cortometraggio del 2012 diretto da David Serero